Hawk of the Hills – serial in dieci episodi del 1927 diretto da Spencer Gordon Bennet
 Hawk of the Hills – film remake del 1929 diretto da Spencer Gordon Bennet